Demirezen ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Eren Demirezen (* 1990), türkischer Boxer
 Serkan Demirezen (* 1996), türkischer Fußballspieler